Okręty US Navy o nazwie USS "Preston", pochodzącej od Samuela W. Prestona:
 Pierwszy "Preston" został zajęty w 1864, wszedł do służby w 1865 i wycofany ze służby w tym samym roku.
 Drugi "Preston" został zajęty w 1865 i sprzedany w 1868.
 Trzeci "Preston" (DD-19) wszedł do służby w 1909 i wycofany w 1919.
 Czwarty "Preston" (DD-327) był w służbie w latach 1921-1930.
 Piąty "Preston" (DD-379) wszedł do służby w 1936 i został zatopiony w listopadzie 1942.
 Szósty "Preston" (DD-795) wszedł do służby w 1944 i został przekazany Turcji w 1969.

Preston